Cílice - copa de cerâmica da Grécia Antiga.
Kylix - um software.
Kylix - gênero de gastrópode, e suas espécies, tais como Kylix zacae, Kylix woodringi, Kylix rugifera, etc.

Desambiguação